Golzow ist der Name folgender Orte:

 Golzow (Mittelmark), Gemeinde im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Golzow (Oderbruch), Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Golzow (Chorin), Ortsteil der Gemeinde Chorin im Landkreis Barnim, Brandenburg
 Golczew (ehemals Golzow (Schildberg) im Landkreis Soldin, Brandenburg), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe: Myślibórz

Siehe auch:

 Die Kinder von Golzow (Filmdokumentation)